

Інман — місто, штат Канзас
 Інман — місто, штат Південна Кароліна
 Інман — селище, штат Небраска